Il singolare del torneo di tennis Reggio Calabria Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Lars Koslowski che ha battuto in finale Sasa Hirszon 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Roberto Azar (secondo turno)
 Lars Koslowski (Campione)
 Claudio Pistolesi (semifinali)
 Massimo Cierro (semifinali)

 Martin Damm (primo turno)
 Markus Zillner (quarti di finale)
 Dinu Pescariu (secondo turno)
 Diego Pérez (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Reggio Calabria Challenger 1991